A 2010-es ETCC olasz nagydíj volt a 2010-es túraautó-Európa-kupa harmadik egyben utolsó fordulója. 2010. október 17-én rendezték meg az Olaszországi Autodromo di Franciacorta versenypályán.

Nevezési lista

Első futam

Második futam 

Olasz